Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal zes officiële interlands in het jaar 1965. De nationale selectie stond onder leiding van de Hongaarse bondscoach Károly Soós.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1964/65
DDR-Oberliga 1965/66

Duits voetbalelftal
1965